Starca ima više značenja:
 Starca (Avelino)
 Starca (Kazerta)
 Starca (Salerno)